Taifa de Granada  — emirado muçulmano da Andaluzia, também chamado Reino Zirida ou Reino de Granada
Reino Nacérida  — emirado muçulmano da Andaluzia, também chamado Reino de Granada
Reino de Granada (Coroa de Castela) — unidade territorial ou província de Espanha, criada em 1492, após a conquista do Reino Nacérida

Ver também
Vice-Reino de Nova Granada

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história